Olav 5. (Alexander Edward Christian Frederik; 2. juli 1903 – 17. januar 1991) var konge af Norge fra 1957 til 1991.

Han blev født som Prins Alexander af Danmark, men blev kronprins af Norge og skiftede navn til Olav, da hans far Kong Haakon 7. blev konge af Norge i 1905. Han overtog tronen ved sin fars død i 1957.

Kong Olav tilhørte fyrstehuset Glücksborg. Han var gift med sin kusine Prinsesse Märtha af Sverige, med hvem han havde tre børn. Han blev efterfulgt som konge af deres eneste søn, Harald 5.

Biografi

Fødsel og familie 
Olav blev født 3. juni 1903 på Appleton House, en ejendom beliggende ved den kongelige residens Sandringham House i Norfolk, England. Han var det første og eneste barn af Prins Carl og Prinsesse Maud af Danmark. Hans far var en yngre søn af Frederik 8. af Danmark og Louise af Sverige-Norge, mens hans mor var yngste datter af den senere Edvard 7. af Storbritannien og Alexandra af Danmark.

Han blev døbt med navnene Alexander Edward Christian Frederik og var kendt som Prins Alexander til Danmark.

Kronprins af Norge 

Efter opløsningen af unionen mellem Sverige og Norge i 1905, blev hans far valgt af Stortinget til konge af Norge. Efter en bekræftende folkeafstemning afholdt på prinsens anmodning, accepterede Prins Carl valget og ændrede sit navn til Haakon 7. Den da to år gamle Prins Alexander blev derved kronprins af Norge, skiftede navn til det gamle norske kongenavn Olav og fulgte med sine forældre til Norge.

Kronprins Olav var dermed den første norske tronarving siden middelalderen, som voksede op i Norge, og hans forældre sørgede for at give ham så norsk en opvækst som muligt. Han gik på offentlige skoler, og i 1921 tog han examen artium fra Hallings skole i Oslo. Kronprinsen startede herefter på Krigsskolen, Den Norske Hærs officersskole i Oslo, hvorfra han tog eksamen i 1924. Han fortsatte herefter med studier af økonomi og jura ved Universitetet i Oxford.

Olav var en aktiv idrætsudøver, som dyrkede skihop i Holmenkollen og deltog i flere sejlsportsregattaer. Han vandt guldmedalje i sejlsport ved de Olympiske Lege i 1928 i Amsterdam med Johan Anker som rorsmand. Han var aktiv sejler til langt ud på sine ældre dage.

Ægteskab 

Kronprins Olav forlovede sig den 15. januar 1929 med med sin kusine Prinsesse Märtha af Sverige, der var datter af Prins Carl af Sverige og Olavs faster Prinsesse Ingeborg af Danmark. Forlovelsen blev positivt modtaget i både Sverige og Norge. Prinsesse Märtha var sønnedatter af den svenske konge Oscar 2., som også havde været Norges regent frem til opløsningen af unionen mellem Sverige og Norge i 1905. Forlovelsen blev derfor taget som et tegn på, at sårene efter unionsopløsningen nu var helet.

Kronprins Olav og Prinsesse Märtha giftede sig tre måneder senere den 21. marts 1929 i Vor Frelsers kirke (i dag Oslo Domkirke). I forbindelse med brylluppet overdrog diplomaten og adelsmanden Fritz Wedel Jarlsberg gården Skaugum i Asker sydvest for Oslo til kronprinsparret for 120.000 kr.

Parret fik tre børn: Prinsesse Ragnhild fødtes i 1930 på Kongeslottet i Oslo, Prinsesse Astrid i 1932 på Villa Solbakken i Oslo og Prins Harald (den senere Kong Harald 5.) i 1937 på Skaugum som den første norske prinsefødsel i 567 år.

Anden Verdenskrig 
Under Anden Verdenskrig stod Olav ved sin fars side i modstanden mod Tysklands angreb på Norge. Under angrebet var han rådgiver for både civile og militære ledere. Da den norske regering bestemte sig for at gå i eksil, tilbød Olav at blive i Norge, men endte dog med at følge sin far til Storbritannien, hvor han fortsatte som rådgiver for eksilregeringen og sin far. Under krigen besøgte Olav norske og allierede styrker i Storbritannien, Canada og USA. Den 30. juni 1944 blev han udnævnt til forsvarschef. Da krigen var ovre, var Olav det første medlem af kongehuset som vendte tilbage til Norge. Han ankom til Oslo sammen med fem ministre den 13. maj 1945. Han fungerede som kronprinsregent frem til kong Haakons hjemkomst til Norge den 7. juni.

Kronprins Olav blev enkemand som 50-årig, da Kronprinsesse Märtha døde af kræft den 5. april 1954 efter flere års sygdom.

Konge af Norge 

Året efter blev kong Haakon syg, og kronprinsen fungerede herefter som kronprinsregent. Den 21. september 1957 døde Haakon 7., og Olav besteg tronen som Olav 5. Da den nye konge var enkemand måtte han gennemføre sine opgaver uden en dronning ved sin side. I de første regeringsår fik han hjælp af sin yngste datter, prinsesse Astrid, der fungerede som Norges førstedame, og af kronprins Harald.

Død og tronfølge 
Den 31. maj 1990 blev Kong Olav ramt af et hjerteanfald, og kronprins Harald måtte overtage som regent. I modsætning til sin far kong Haakon valgte Olav både at lade sig fotografere og vise sig offentligt under sit sygefravær. Kong Olav blev aldrig rask nok til at genoptage sin officielle pligter og døde 87 år gammel den 17. januar 1991 på Kongesæteren i Oslo efter at have regeret Norge i mere end 33 år. Kongen blev gravsat i Det Kongelige Mausoleum i Akershus Slot ved siden af sine forældre, Kong Haakon og Dronning Maud, og sin hustru Kronprinsesse Märtha.

Han blev efterfulgt som konge af sin søn Harald, der besteg tronen som Harald 5.

Kunstneriske gengivelser 
 Kongens valg () – en norsk biografisk film fra 2016, som er co-produceret af Nordisk Film, hvor Kronprins Olav spilles af den norske skuespiller Anders Baasmo Christiansen.

Titler, prædikater og æresbevisninger

Titler og prædikater fra fødsel til død 
 2. juli 1903 – 18. november 1905: Hans Højhed Prins Alexander til Danmark
 18. november 1905 – 21. september 1957: Hans Kongelige Højhed Olav, Norges Kronprins
 21. september 1957 – 17. januar 1991: Hans Majestæt Olav V, Norges Konge

Æresbevisninger

Norske dekorationer 
 : Storkors med kæde af Sankt Olavs Orden (No.St.O.1.*)

Udenlandske dekorationer 
 : Ridder af Elefantordenen (R.E.)  (1921)
 : Storkommandør af Dannebrogordenen (S.Kmd.)  (1958)
 : Storkors af Finlands Hvide Roses Orden 
 : Storkors af Den Islandske Falkeorden 
 : Ridder af Serafimerordenen (S.Sph.)  (1926)
 : Ridder af Hosebåndsordenen  (1959)

Børn

Anetavle

Se også 
 Norges historie
 Norges regenter
 Det norske kongehus

Noter

Litteratur

Eksterne henvisninger 

 Kongehuset.no om Kong Olav 5.
 

Huset Glücksburg
Regenter af Norge
Protestantiske monarker
Prinser fra Danmark
Generaler fra Norge
Admiraler fra Norge
Sejlsportsfolk fra Norge
Deltagere ved sommer-OL 1928
Olympiske mestre fra Norge
Nordmænd i 1900-tallet
Nordmænd i 2. verdenskrig
Storkommandører af Dannebrog
Storkors med kæde af Sankt Olavs Orden